Tinguely-Museum steht für:

 Museum Tinguely, Basel
 Museum Tinguely (Freiburg), Freiburg im Üechtland